Integrated Drive Electronics — поширеніша назва стандарту ATA (Advanced Technology Attachment)
 Integrated Development Environment — Інтегроване середовище розробки

Акроніми